W73 peut faire référence à :
 Autres formes de noyade et submersion précisées, d’après la classification internationale des maladies ;
 W73, une ogive atomique américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres